Dimetoksibenzen se može odnositi na:

1,2-Dimetoksibenzen (veratrol)
1,3-Dimetoksibenzen
1,4-Dimetoksibenzen